Куге́йское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Азовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Кугей.

История 
В конце XVIII века начинается массовое заселение территорий Приазовья и Задонья. 

Первое упоминание о селе Кугей относится к концу 1820 года. Название фигурирует в одном геодезическом журнале, где указывается о выделении земель поселениям для ведения скотоводства и рыбных заводов. 

По преданию, село было основано неким малороссийским гусаром около 1800 года. Название села объясняется следующим образом: внизу от него располагается луг, на котором раньше росла болотная трава, куга и камыш, а потому село и назвали соответствующим образом — Кугеи. 

В 1840 году составляется карта и генеральный план Ростовского уезда. На земле Кагальницкой волости значились урочище Кугей и Кугейские хутора.

В 1860 году в селе насчитывалось 75 домохозяйств. Ещё через 8 лет была построена Петропавловская деревянная церковь с колокольней из пяти колоколов.

В 1897 году в Российской Империи впервые была проведена всеобщая перепись населения. В селе тогда было 265 дворов, населения – 1874 человека, из них грамотных – 325 человек. 

В 1903 году село Кугей значится уже в Пешковской волости Ростовского округа области Войска Донского. 

В 1914 году в селе открывается одноклассное начальное народное училище и церковно-приходская школа.

В январе 1923 года Кугейская волость была упразднена, её территории вошли в состав Кагальницкой волости. С этого момента село Кугей становится центром Кугейского сельского совета.

В 1927 году на XV съезде ВКП(б) принимается решение о развёртывании в стране кооперирования крестьянских хозяйств и переходе к крупному социалистическому производству. В сентябре 1930 года был образован колхоз «Красный смоленец». 15 декабря 1930 года — колхоз «Красный партизан». 

15 февраля 1939 года в Кугее была организована машинно-тракторная станция. В том же году были открыты начальная и неполная средняя школы. Затем был открыт врачебный участок, ветеринарная лечебница, а церковь преобразовали в сельский клуб.

Более 500 человек ушло на защиту страны во время Великой Отечественной войны. 197 человек из них домой не вернулись.

В 2006 году было образовано Кугейское сельское поселение с центром в селе Кугей.

Административное устройство 
В состав Кугейского сельского поселения входят:
 село Кугей,
 посёлок Межевой,
 хутор Метелев,
 посёлок Новополтавский,
 хутор Полтава 1-я,
 хутор Полтава 2-я,
 хутор Харьковский,
 посёлок Чепрасовский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 

Муниципальные образования Азовского района
Сельские поселения Ростовской области